Перо Будмани (1835—1914) — сербский филолог.

Биография 
Учился на юридическом факультете Венского университета и вместе с тем занялся изучением индоевропейских языков; познакомившись в 1860 году с Вуком Караджичем, он предался исключительно изучению славянских языков и в особенности сербохорватского. На первых порах своей ученой деятельности он переводил на сербохорватский язык с санскритского (Панчатантру и Сакунталу), русского и польского языков.

Труды 
 «Grammatica della lingua Serbocroata» (Вена, 1866—67)
 «Dubrovački dialekat» (Rad. akad. jugoslav., 1882),
 «Pogled naistoriju naše grammatikei leksikografije» («Rad.», LXXX),
 «Praktična grammatika ruskoga jezika» (Загреб, 1888).
 начиная с 5 тома, он продолжал начатое Даничичем издание словаря «Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika»
 принимал участие в издании «Stari pisci hrvatski».

Примечания

Литература 
 
 

Сербские лингвисты
Выпускники Венского университета